DES ali des je lahko:

 DES (angl. Data Encryption Standard) je enkripcijski algoritem 
 dês je ime za polton znižanega tona d